Raad van bestuur
 Rijksvastgoedbedrijf
 Rotterdamsche Voetbalbond
 Russian Village Boys